Die Topshelf Open 2014 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2014 in ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International fand vom 14. bis 21. Juni 2014 traditionell in der Ortschaft Rosmalen statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Topshelf Open 2014 fand vom 14. bis 15. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen

Einzelnachweise 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch